Биль 2005 — 38-й международный двухкруговой шахматный турнир, проходивший в Биле с 17 по 27 июля 2005 года. XVI категория, средний рейтинг 2637,83(3).

Впервые в истории этого турнира первое место было разделено между двумя участниками.

Участники

Движение по турам

Таблица турнира

Ссылки 
 Biel 2005 (нем.)
 Итоги

Биль (шахматный турнир)
2005 год в шахматах